Die Abkürzung RBX steht für:

 eine Serie von Bassgitarren der Yamaha Corporation
 Reality Born X, einen US-amerikanischen Rapper, siehe RBX (Rapper)
 Rennbahn-Express, ein österreichisches Jugendmagazin, siehe Xpress (Zeitschrift)
 Ruby Executable als Dateiendung, siehe Ruby (Programmiersprache)

Abkürzung